Distrikt Río Grande bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Río Grande (Condesuyos), Distrikt in der Provinz Condesuyos (Region Arequipa)
 Distrikt Río Grande (Palpa), Distrikt in der Provinz Palpa (Region Ica)